Иван Юрьевич — имя нескольких князей на Руси:

 Иван Юрьевич (ум. 24 февраля 1147) — князь курский с 1146.
 Иван Юрьевич (ум. 1207) — князь туровский.
 Иван Юрьевич (ум. около 1490) — князь Мстиславский с ок. 1460, наместник Минский и Витебский.
 Иван Юрьевич (ум. после 1462/1464), князь Зубцовский с 1425.
 Иван Юрьевич (XIV век) — легендарный (или вымышленный) князь Тарусский, один из сыновей тарусского князя Юрия, родоначальник князей Волконских.